Suhur (árabe:سحور lit. al amanecer) o "Sahur", conocido también como Sehri o Sahari en partes del mundo musulmán, es la comida consumida antes del amanecer por los musulmanes durante el mes de Ramadán. La comida se ingiere antes de que amanezca y antes de la oración matinal del fajr. El suhoor es una comida matinal similar al desayuno y es opuesta en el tiempo con el iftar que es la comida realizada por la tarde, durante el Ramadán. Suele ser copiosa, como el iftar, debido a la prohibición religiosa de ingerir alimentos durante el día mientras dure el Ramadán.

Véase también 
 Iftar
Efectos económicos del Ramadán

Ramadán